G12 oder G 12 bezeichnet:
 ein Schulsystem, bei dem am Gymnasium das Abitur nach der zwölften Jahrgangsstufe erlangt wird
 einen christlichen Hauskreis, siehe Hauskreis#G12
 die chinesische Autobahn Hunchun–Ulanhot, die Hunchun mit Ulanhot verbindet
 Canon PowerShot G12, eine digitale Kompakt-Kamera
 Preußische G 12 eine Güterzug-Dampflokomotive der Preußischen Staatsbahn
Siehe auch:

 ein italienisches Passagier- und Transportflugzeug, siehe Fiat G.12